Marīvān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Marivan, kommunhuvudort, Kurdistan, 
 Shahrestān-e Marīvān, kommun, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar